«Хлеб и Воля» — группа анархистов-коммунистов, созданная в Женеве в 1903 году русскими анархистами (хлебовольцы).
 «Хлеб и Воля» (1903—06, 1909), «Листок „Хлеб и Воля“» (1906—07) — русская анархическая газета.
 «Хлеб и воля» — книга П. А. Кропоткина.